Straszny Larry (ang. Scary Larry, 2012) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 2 lutego 2013 roku na kanale teleTOON+. Wyprodukowany przez Lagardere Group.

Fabuła 
Serial opowiada o paczce nieco upiornych nastolatków – wilkołaka Larry’ego, wampirzycy Wiktorii, potwora Franka, mumii Cleo oraz kosmity Kosmy, którzy zakładają zespół rockowy.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie teleTOON+ – Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi: Piotr Skodowski, Jan Chojnacki
Tłumaczenie: Agata Podemska, Filip Rogalski
Kierownictwo muzyczne: Marek Krejzler
Kierownictwo produkcji: Dorota Furtak
Wystąpili:
 Przemysław Stippa – Larry
 Dominika Sell – Wiktoria
 Bartosz Martyna – Franek
 Waldemar Barwiński – Kosma
 Anna Jurkowska – Cleo
oraz:
 Janusz Wituch –
 Fred (odc. 1),
 listonosz (odc. 2),
 komisarz policji (odc. 7, 11),
 Kosiarz (odc. 10),
 Joachim (odc. 15),
 potencjalny sponsor (odc. 25),
 Czacha (odc. 49)
 Grzegorz Drojewski – 
 Szymon (odc. 2, 16, 20-21, 37-39, 51),
 chłopak Cleo (odc. 23)
 Andrzej Chudy – 
 mózg – prawnik (odc. 2),
 Gorlando (odc. 4, 6, 16, 32, 34, 40, 44-45),
 lekarz (odc. 24),
 sprzedawca w sklepie muzycznym (odc. 31),
 pani Nikozo (odc. 41)
 Paweł Szczesny – 
 sędzia Gertruda Chensow (odc. 2),
 tata Larry’ego (odc. 3, 5, 14, 15, 24, 29-30, 37, 43),
 komisarz Cykor (odc. 7, 11),
 listonosz (odc. 22),
 pracownik biura rzeczy znalezionych (odc. 39),
 Steve Bobs (odc. 45)
 Jan Aleksandrowicz – 
 Borys (odc. 2, 17, 21, 51),
 ramię doktora Poulposa (odc. 7)
 Miłogost Reczek – 
 Zygmunt von Szymon (odc. 2),
 Ożywieniec (odc. 8),
 burmistrz Drakula (odc. 9, 11, 14, 25, 29, 38, 52),
 Filip Majstersztyk (odc. 19),
 przeprowadzający wywiad (odc. 29)
 Anna Apostolakis – 
 Hilda von Szymon (odc. 2),
 mama Larry’ego (odc. 3, 5, 14, 24, 30, 37, 43),
 mama ramienia doktora Poulposa (odc. 7),
 Niunia (odc. 11),
 mama Kosmy (odc. 39)
 Zbigniew Konopka – 
 komisarz policji (odc. 8, 11),
 Pan Śmierć (odc. 12),
 Harry Kiełbasa (odc. 25),
 Dziki Graham (odc. 42)
 Wojciech Słupiński – 
 dziennikarz (odc. 8-9, 11, 21),
 sklepikarz (odc. 22, 39)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – 
 Junior (odc. 19, 37),
 Kiki (odc. 35),
 stażysta (odc. 37),
 Koksis (odc. 49)
 Agnieszka Kudelska – 
 Lilly (odc. 28-29, 34),
 Yoki Oni (odc. 45)
 Joanna Pach-Żbikowska – 
 Eva (odc. 29, 32),
 Shelly (odc. 37-38)
 Leszek Zduń – Blok (odc. 48)
 Norbert Kaczorowski –
 Masakra
 tata Kosmy
i inni

Piosenki śpiewali: Katarzyna Owczarz i Adam Krylik
Lektor tytułu serialu i odcinków: Jerzy Dominik

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012